Skride ist der Familienname folgender Personen:

 Ārijs Skride (1906–1987), lettischer Maler
 Baiba Skride (* 1981), lettische Violinistin
 Lauma Skride (* 1982), lettische Pianistin